The Fun of Open Discussion — студийный альбом дуэта скрипки (Джон Хартфорд) и банджо (Боб Карлин), выпущенный в 1995 году под лейблом «Rounder Records».

Об альбоме 
Диск записывался в домашней студии Джона Хартфорда, в Мадисоне, штат Теннесси с 7 по 8 февраля 1994 года.

«The Fun of Open Discussion» передаёт смягчённое чувство народной музыки и другой основанной на сообществе музыки. Этот альбом — звук двух друзей, вместе исполняющих музыку около конца 20-го столетия. Примечания к альбому, детализирующие происхождение каждой песни, показывают изыскание и страсть, вошедшие в создание этого проекта.

Список композиций

Сторона один

Сторона два

Участники записи 
 Джон Хартфорд — скрипка, вокал
 Боб Карлин — пяти-струнное банджо

Производство 
 Продюсеры — Боб Карлин и Джон Хартфорд
 Обложка альбома — Джеймс Алан Хиггинс
 Дизайн — Нэнси Гивен

Инструменты 
 Струны — D’Addario
 Банджо — Барт Рейтер

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Джона Хартфорда
 Официальный сайт Боба Карлина

Альбомы Джона Хартфорда
Альбомы 1995 года